Taeniolella är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Taeniolella i familjen Mytilinidiaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Mytilinidiaceae, ordningen Mytilinidiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Taeniolella